Анхель Рибера Арнал (, , 13 марта 1909, Барселона — 13 февраля 2002, Кабрильс) — испанский шахматист, национальный мастер.

Более 30 лет входил в число сильнейших шахматистов Испании.

Серебряный призер чемпионата Испании 1958 г.

Серебряный призер Национального турнира 1935 г. (победитель получал право на матч с действующим чемпионом страны).

В составе сборной Испании участник шахматных олимпиад 1928 и 1930 гг.

Участник международных турниров в Ситжесе (1934 г.) и Барселоне (1929 и 1935 гг.). Победитель турнира в Сантандере, серебряный призер турнира в Берге (оба в 1951 г.). На турнире в Берге он пропустил вперед только А. О’Келли и опередил Н. С. Россолимо, А. Помара, А. Медину, Х. Льядо и др.

Семикратный чемпион Испании среди ветеранов 1975, 1977—1982 гг.

Чемпион Каталонии 1933 г. Серебряный призер чемпионатов Каталонии 1928 и 1958 гг.

В 1979 г. был награжден серебряным знаком отличия Каталонской федерации шахмат.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии А. Риберы Арнала в базе Chessgames
 Личная карточка А. Риберы Арнала на сайте 365Chess

Шахматисты Испании
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Родившиеся в Барселоне
Умершие в Кабрильсе